Een verkeersweg:
 N621 (België)
 N621 (Frankrijk)
 N621 (Nederland), zie Provinciale weg 621
 N-621 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing